Гела Теймуразович Баблуани () — французский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и монтажёр грузинского происхождения.

Биография 
Гела Баблуани родился в 1979 году в Тбилиси (Грузия). В 17 лет эмигрировал во Францию.

В 2005 году снял свой первый полнометражный фильм — «Тринадцать», принёсший ему премию на кинофестивале в Венеции за лучшую первую картину, а на фестивале «Сандэнс» (2006) — приз жюри.

Следующий фильм, «Наследство», снятый совместно с Теймуразом Баблуани, получил на кинофестивале «Сандэнс» Специальный приз жюри.

Семья 
 Отец — Теймураз Баблуани, кинорежиссёр.
 Брат — Георгий (Жорж) Баблуани, актёр.

Фильмография

Режиссёр 
  — À fleur de peau (короткометражный фильм)
  — Тринадцать / 13 Tzameti
  — Наследство / L’Héritage (совместно с Теймуразом Баблуани)
  — Тринадцать
  — Money
  — Секта

Сценарист 
  — À fleur de peau (короткометражный фильм)
  — Тринадцать / 13 Tzameti
  — Наследство / L’Héritage
  — Тринадцать
  — Money
  — Секта

Продюсер 
  — Тринадцать / 13 Tzameti
  — Наследство / L’Héritage

Монтажёр 
  — Наследство / L’Héritage
  — Тринадцать
  — Секта

Примечания 

Баблуани